Campagna d'Italia (1796-1797) – campagna condotta da Napoleone Bonaparte nell'ambito delle guerre napoleoniche contro la prima coalizione antifrancese;
 Campagna d'Italia di Suvorov (1799) – campagna condotta dalle forze austro-russe al comando del generale Suvorov contro la Prima Repubblica francese;
 Campagna d'Italia (1800) – campagna condotta da Napoleone Bonaparte nell'ambito delle guerre napoleoniche contro la seconda coalizione antifrancese;
 Campagna d'Italia (1805) – campagna che vide contrapposta la Grande Armata francese di Napoleone, al comando del maresciallo Andrea Massena, e l'esercito austriaco comandato dall'arciduca Carlo, evento secondario delle guerre della Terza coalizione
 Campagna d'Italia (1813-1814) – campagna della sesta coalizione che vide contrapposta l'armata franco-italiana di Eugenio di Beauharnais contro le forze alleate di Austria, Regno Unito, Sicilia, Sardegna, Baviera e dal 1814 anche di Napoli e che portò alla caduta del Regno d'Italia.
 Campagna d'Italia (1943-1945) – campagna della seconda guerra mondiale, l'insieme delle operazioni militari condotte dagli Alleati per la conquista dell'Italia tra il 1943 e il 1945.